SVE ist die Abkürzung für

 Scalable Vector Extensions, Erweiterung der ARM-Architektur von Mikroprozessoren
 Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar
 Stadtverkehr Euskirchen
 Schulvorbereitende Einrichtung
 Sonderverein der Entenzüchter Deutschlands
 Sportvereinigung Elversberg, einen Fußball-Drittligisten (Stand: 2022) aus dem Saarland
 Struktur-Verhalten-Ergebnis-Paradigma, volkswirtschaftliche Erklärung für Unternehmensergebnisse wirtschaftlichen Handelns auf unvollkommenen Märkten 
 Subkortikale vaskuläre Enzephalopathie, medizinischer Begriff für die bei einer vaskulären Demenz auftretenden konfluierende Marklagerveränderungen im Gehirn (auch manchmal bezeichnet als SAE = „Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie“)

Abkürzung